Cemaller (Ayvacık), een dorp in het Turkse district Ayvacık
 Cemaller (Dörtdivan), een dorp in het Turkse district Dörtdivan
 Cemaller (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Cemaller (Karabük), een dorp in het Turkse district Karabük